Jean-François Jacques (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est sélectionné par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage de 2003. Par la suite, il joue deux autres saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau avant de se joindre aux Roadrunners d'Edmonton pour y terminer la saison 2004-2005. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003 et 2004.

Il joue ses premières parties dans la Ligue nationale de hockey en 2005-2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Estacades du Cap-de-la-Madeleine ||QAAA ||39 ||22 ||13 ||35 ||28 ||10 ||5 ||8 ||13 ||14
|-
|2001-2002 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||66 ||10 ||14 ||24 ||136 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||67 ||12 ||21 ||33 ||123 ||12 ||4 ||2 ||6 ||13
|-
|2003-2004 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||59 ||20 ||24 ||44 ||70 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2004-2005 ||Drakkar de Baie-Comeau ||LHJMQ ||69 ||36 ||42 ||78 ||56 ||6 ||3 ||5 ||8 ||6
|- 
|2004-2005 ||Roadrunners d'Edmonton ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||65 ||24 ||20 ||44 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||29 ||10 ||17 ||27 ||53 ||11 ||1 ||2 ||3 ||43
|-  
|2006-2007 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||37 ||0 ||0 ||0 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Falcons de Springfield ||LAH ||38 ||11 ||14 ||25 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Falcons de Springfield ||LAH ||8 ||1 ||5 ||6 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2008-2009 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||7 ||1 ||0 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||49 ||4 ||7 ||11 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||51 ||4 ||1 ||5 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Ducks d'Anaheim ||LNH || 6|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse ||LAH || 65|| 21|| 19|| 40|| 95|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio ||LAH || 24|| 5|| 2|| 7|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||Crunch de Syracuse ||LAH || 24|| 1|| 4|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Falcons de Springfield ||LAH || 52|| 15|| 17|| 32|| 20|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2014-2015 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 53 || 17|| 16|| 33||24 ||9 ||3 ||5 ||8 || 38
|-
|2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||42 ||18 ||19 ||37 ||36 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2016-2017 || ERC Ingolstadt || DEL ||52 ||9 ||7 ||16 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||48
|-
|2017-2018 || Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||4 ||2 ||4 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || HC Pustertal-Val Pusteria ||AlpsHL ||7 ||2 ||6 ||8 ||0 ||8 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2017-2018 || HC Pustertal-Val Pusteria ||Série A ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 166 || 9 || 8 || 17 || 197 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1985
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Rampage de San Antonio
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy
Joueur du HC Val Pusteria